Усть-Река — название нескольких населённых пунктов:
 Усть-Река — село в Сямженском районе Вологодской области.
 Усть-Река — деревня в Пудожском районе Карелии.

См. также 
 Устрека